Rentenanstalt steht für:

 Rentenanstalt als allgemeine Kurzform für Rentenversicherungsanstalt, siehe Allgemeine Rentenanstalt zu Stuttgart bzw. Württembergische Lebensversicherung
 Rentenanstalt als Kurzform für Schweizerische Lebensversicherungs- und Rentenanstalt, siehe Swiss Life
 deutschsprachige Übersetzung für Pension Service (engl.), siehe Department for Work and Pensions